

Werken die "Untitled" (zonder titel) heten

Muziek

Albums 
 "Untitled (The Byrds)"
 "Untitled (Earthlings?)"
 "Untitled (Five Pointe O)"
 "Untitled 23" (The Church)
 "Untitled (R. Kelly)"
 "Untitled (Terry Walker)"
 "Untitled (Korn)"
 "Untitled (Nas)"

Nummers 
 "Untitled", van het album "What It Is to Burn" (Finch).
 "Untitled (The Smashing Pumpkins)", van het album "Rotten Apples".
 "Untitled 4 Ballads", van het album "Many Pieces" (Every Little Thing).
 "Untitled #1", van het album "The Blue Moods of Spain".
 "Untitled 1 (a.k.a. "Vaka")", van het album "( )" (Sigur Rós).
 "#1", van het album "I Am Kloot (album)" (I Am Kloot).
 "Untitled (How Does It Feel)", van het album "Voodoo" (D'Angelo).
 "Untitled (How Could This Happen to Me?)", van het album "Still Not Getting Any..." (Simple Plan).
 "Untitled", van het album "Disintegration" (The Cure).
 "Untitled", van het album "Turn on the Bright Lights" (Interpol).
 "Untitled", van het album "Collective Soul" (Collective Soul).
 "Untitled", van het album "(ONe)" (The Panic Channel).
 "Untitled", van het album "Dude Ranch" (Blink-182).
 "Untitled", van het album "Soul's Aflame" (O.A.R.).
 "Untitled", van het album "Downtown Battle Mountain" (Dance Gavin Dance).
 "Untitled", van het album "The Devil and God Are Raging Inside Me" (Brand New).
 "Untitled", van het album "Made in Heaven" (Queen).
 "Untitled", van het album "God Shuffled His Feet" (Crash Test Dummies).
 Verschillende nummers van het album "Burningn'n Tree" (Squarepusher).
 Nummer 6 en 11 van het album "(What's the Story) Morning Glory?" (Oasis).
 "Untitled", van het album "Recovery" (Eminem).
 "Untitled", van het album "Phantom Limb" (Pig Destroyer).
 "Untitled", van het album "In the aeroplane over the sea" (Neutral Milk Hotel).

Televisie 
 "Untitled", een aflevering van de serie Six Feet Under
 "Untitled Sketch", een aflevering van de serie Dad's Army
 "Untitled Griffin Family History", een aflevering van de serie Family Guy
 "Steven's Untitled Rock Show", een Amerikaans programma

Film 
 (Untitled), een Amerikaanse film met Adam Goldberg en Marley Shelton
 The Untitled Kartik Krishnan Project, een Indische film uit 2010
 Een bonus-dvd van de film Almost Famous

Werken zonder titel

Muziek

Albums  
 Untitled (Korn), een album van de Amerikaanse band Korn
 Led Zeppelin IV, een album van de Amerikaanse band Led Zeppelin
 Love Symbol Album, een album van de Amerikaanse artiest Prince (later hernoemd)

Nummers 
 Alle nummers op het album "( )" van de IJslandse band Sigur Rós
 Untitled 1 (a.k.a. "Vaka")
 De werktitel van het nummer "In the End" van de Amerikaanse rockband Linkin Park

Bands 
Soms geven bands zichzelf geen naam, bijvoorbeeld de band die het album The Good, the Bad & the Queen heeft uitgebracht.

Zie ook 
Pragmatische paradox

Engels begrip
Pragmatische paradox